Guariba (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Guariba (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia